Die Soweto Open 2011 waren ein Tennisturnier für Damen in Johannesburg. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 11. bis 17. April 2011 statt.

Das Doppel wurde wegen schlechtem Wetters nach dem Viertelfinale gestrichen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Johannesburg